Березино́ — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Березино — город в Минской области, административный центр Березинского района.
 Березино — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Казахстан 
 Березино — название села Кайынды в Казталовском районе Западно-Казахстанской области до 27 декабря 2002 года.

Россия 
 Березино — деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Березино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Березино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Березино — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Березино — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Березино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Березино — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Березино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Березино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Березино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Березино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Березино — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Березино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Березино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Березино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Березино — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Березино — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Березино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Березино — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Березино — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Березино — село в Малинском районе Житомирской области.
 Березино — посёлок городского типа в Тарутинском районе Одесской области.

Озеро 
 Березино — озеро в Полоцком районе Витебской области в бассейне реки Страдань

См. также 
 Операция Березино
 Гетто в Березино
 Березина (значения)